В сезоне 2007 года, одном из самых активных за историю наблюдений, образовалось 17 тропических циклонов, из которых 15 достигло уровня тропического шторма и 6 уровня урагана по шкале классификации ураганов Саффира-Симпсона. Два урагана (Дин и Феликс) были крупными.

Официально сезон начался 1 июня и закончился 30 ноября, но при этом тропический шторм Андреа зародился 9 мая, а последний шторм Ольга рассеялся 13 декабря.

См. также 
 Хронология сезона атлантических ураганов 2007 года

Ссылки